De Litouwse voetbalclub FK Žalgiris speelt sinds 1988 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Žalgiris

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 47.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Litouwen
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Žalgiris Vilnius
Zalgiris